Toy Boy – ragazzo giovane, bello e attraente che accompagna a vario titolo e in vario modo una donna più matura
 Toy Boy - Un ragazzo in vendita (Spread) – film statunitense del 2009 diretto da David Mackenzie
 Toy Boy – serie televisiva spagnola del 2019
 Toy Boy – singolo di Colapesce, Dimartino e Ornella Vanoni del 2021